Burstein ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Burstein (1893–1966), US-amerikanischer Rabbi, Funktionär, Herausgeber und Schriftsteller
 Dror Burstein (* 1970), israelischer Jurist, Lyriker und Schriftsteller
 Elias Burstein (1917–2017), US-amerikanischer Physiker
 Fabian Burstein (* 1982), österreichischer Autor, Verleger und Filmemacher
 Israel Burstein (1891–1951), österreichisch-israelischer Hebraist
 Michael A. Burstein (* 1970), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Nanette Burstein (* 1970), US-amerikanische Regisseurin, Produzentin und Drehbuchautorin
 Pesach Burstein (1896–1986), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Pinchas Burstein (1927–1977), polnischer Maler
 Tal Burstein (* 1980), israelischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Burstein-Moss-Effekt
 Burstyn
 Bursztyn